Briguet ist der Familienname folgender Personen:

 Robin Briguet (* 1999), Schweizer Freestyle-Skier
 Sarah Briguet (* 1970), Schweizer Radiomoderatorin, Miss Schweiz 1994 
 Yves Briguet (* 1964), Schweizer Motorradrennfahrer